Уусимаа (Усима), или Нюланд, (, ) — название региона в Финляндии, которое может обозначать:

 Уусимаа — современная провинция в Финляндии
  — историческая провинция Финляндии с центром в Порвоо. Существовала до конца 2009 года, с 2010 года объединена с Уусимаа.
 Уусимаа — историческая провинция Финляндии
 Нюланд () — историческая провинция Швеции на территории Финляндии
 Нюландская губерния — губерния Великого княжества Финляндского на территории Российской империи
 «Уусимаа» — ежедневная утренняя газета, публикуемая в Порвоо

См. также 
 Южная Финляндия — ляни (губерния) Финляндии